Il doppio del torneo di tennis Thunderbird Classic 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Billie Jean King che hanno battuto in finale Judy Tegart Dalton e Françoise Dürr 6-3, 6-2.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1971